El Limoncito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Limoncito, Veracruz, 
 El Limoncito, Chiapas, Reforma, 
 El Limoncito, Guerrero, 
 El Limoncito, Juárez, 
 El Limoncito, Sinaloa, 
 El Limoncito, La Huacana, 
 El Limoncito, Hidalgo, Pisaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar